Geografie
 De Waard (buurt), woonbuurt in Leiden

Personen
 Ardon de Waard (1977), Nederlandse voetballer
 Elly de Waard (1940), Nederlandse dichteres
 Hendrik de Waard (1922-2008), Nederlandse natuurkundige
 Maaike de Waard (1996), Nederlandse zwemster
 Nienke de Waard (1984), Nederlandse volleybalster
 Orin de Waard (1983), Curaçaos
 Pieter de Waard (1960), Nederlandse bestuurder
 Raymond de Waard (1973), Nederlandse oud-voetballer
 Romke de Waard) (1919-2003), Nederlandse rechter
 Simon de Waard (1905-1996), Nederlandse politicus
 Willem de Waard (1917-2009), Nederlandse Engelandvaarder
 Xan de Waard (1995), Nederlandse hockeyster

Zie ook
 Waard (doorverwijspagina)
 Waarden (doorverwijspagina)
 Hoeksche Waard (doorverwijspagina)